Desa Ngadas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngadas (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 112,89), Jawa Timur, 
 Desa Ngadas (administrativ by i Indonesien, lat -7,94, long 112,96), Jawa Timur, 
 Desa Ngadas (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 112,87), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar